è un manga autoconclusivo di Akira Toriyama, pubblicato su Weekly Shōnen Jump nel 1986.

Il manga è stato poi raccolto nel secondo volume di Toriyama World del 1988 e successivamente nel primo volume di Akira Toriyama - Menu à la Carte del 2008, ambedue editi da Star Comics rispettivamente nel 1999 (quarto volumetto del formato italiano) e nel 2012.

Trama
Mister Ho narra di un giovane, Ho, appena uscito dalla guerra tra Nord e Sud, che si gode la vita trasferendosi momentaneamente nel Sud. Lì incontra una ragazza, che tuttavia non vuole avere a che fare con lui perché straniero. Alla ricerca di una locanda in cui riposarsi Ho incontra due bambini che considerano la ragazza come una sorella, che gli offrono una fantastica macchina, in cambio però di aiuto contro la banda di Chai, un gruppo di ex soldati del Nord che terrorizzano il villaggio. Quando la ragazza viene rapita dagli uomini di Chai, Ho affronta la banda, decimandola, rivelando di essere un ex berretto nero dell'esercito del Nord pentito delle sue azioni. Liberata la ragazza, i due partono in macchina come una coppia.

Curiosità 
 Il protagonista della storia, Mister Ho, ha ispirato Toriyama per creare il personaggio di Dragon Ball Yamcha.

Akira Toriyama